Karl Heldmann ist der Name folgender Personen:

* Karl Heldmann (Historiker) (auch Carl Heldmann; 1869–1943), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Karl Heldmann (Jurist) (1872–1914), deutscher Jurist und Politiker
 Karl Heldmann (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler
 Karl Theodor Heldmann (1801–1872), deutscher Beamter und Politiker, siehe Carl Theodor Heldman